Хосе ван Туйне (* 1954) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема за клуби «Росаріо Сентраль» та «Мільйонаріос», а також національну збірну Аргентини.

 Туйне — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія. Входить до складу району Емсланд.